

Persone 
 Andrew Eric Feitosa – calciatore brasiliano meglio noto con lo pseudonimo Morato
 Antonio Cleilson da Silva Feitosa – calciatore brasiliano
 Chico Feitosa – cantante, compositore e chitarrista brasiliano
 Djalma Dias Feitosa – calciatore brasiliano
 Sidny Feitosa dos Santos – calciatore brasiliano
 Weslley Smith Alves Feitosa – calciatore brasiliano

Geografia 
 Feitosa – freguesia del municipio portoghese di Ponte de Lima